Boyfriend ("fidanzato" in inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Boyfriend – gruppo musicale sudcoreano formatosi nel 2011

 Boyfriend – album di Boy George del 1989
 Boyfriend – traccia dell'album Face Up di Lisa Stansfield del 2001
 Boyfriend – singolo di Ashlee Simpson del 2005, dall'album I Am Me
 Boyfriend – singolo degli Alphabeat del 2007, dall'album This Is Alphabeat
 Boyfriend – singolo e album dei Big Time Rush del 2011
 Boyfriend – singolo di Justin Bieber del 2012
 Boyfriend – singolo di Tegan and Sara del 2016
 Boyfriend – singolo di Ariana Grande e dei Social House del 2019
 Boyfriend – singolo di Mabel del 2020
 Boyfriend – singolo di Selena Gomez del 2020
 Boyfriend – singolo di Dove Cameron del 2022

Altro 

 Boyfriend – film tailandese del 2016

Pagine correlate 
 Boy Friend
 The Boy Friend (disambigua)